Лос Фреснос има више значења:

 Лос Фреснос, Хесус Делгадо, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Фреснос (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Фреснос, Рохелио Ромо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Фреснос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фреснос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фреснос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Фреснос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Фреснос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Фреснос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фреснос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фреснос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фреснос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фреснос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фреснос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фреснос (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Фреснос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Фреснос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Фреснос (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Фреснос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Фреснос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Фреснос (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Фреснос (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Фреснос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос, Ла Офисина (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос, Ла Групера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос, Ел Мирадор (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фреснос (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Фреснос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос, Ел Борбољон (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос, Санта Мариљал (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос, Ла Алберка (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Фреснос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Фреснос, Корал де Ривас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Фреснос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос, Иларио де Леон (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фреснос (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Фреснос (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Фреснос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Фреснос (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Фреснос (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Фреснос (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Фреснос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос, Алберто Кастиљо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос, Доктор Мехија (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фреснос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фреснос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фреснос (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Фреснос (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику